Municípios da Espanha
Valsequillo (Córdova) — na província de Córdoba
Valsequillo de Gran Canaria — na província de Las Palmas

Desambiguações de topônimos